Previtera ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Previtera († 1978), italienischer Schauspieler
 Giovanni Previtera (1844–1903), italienischer römisch-katholischer Bischof